Leers – comune francese del Nord nella regione dell'Alta Francia

Persone 
 Gerd Leers – politico olandese
 Johann Daniel Leers – botanico e farmacista tedesco
 Johann von Leers – accademico, militare, politico, esoterista e filosofo tedesco naturalizzato egiziano